Chameleon Circuit (band), een Britse band bekend van hun muziek geïnspireerd op de Britse televisieserie Doctor Who
Chameleon Circuit (Doctor Who), een onderdeel van een TARDIS uit de televisieserie Doctor Who